Dr. puede referirse a:
 Doctor, título que reciben algunas personas.
 Un médico.

DR puede referirse a:
 Danmarks Radio, corporación de radio y televisión pública de Dinamarca.
 Democracia Radical, antiguo partido político de Chile.
 Desprendimiento de retina, enfermedad ocular.
 Deutsches Reich, antigua denominación oficial de Alemania.
 Deutsche Reichsbahn''', antigua compañía ferroviaria alemana.

Siglas